Lizard Head kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lizard Point (udde i Storbritannien, England, Cornwall),

USA 

 Lizard Head (berg i USA, Kalifornien), Santa Barbara County, 
 Lizard Head (berg i USA, Colorado), San Miguel County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar